Kateryna Bondarenko era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Lesja Curenko ha battuto in finale Karolína Plíšková in the final, 7–5 6–3.

Teste di serie

 Lesja Curenko (campionessa)
 Elica Kostova (primo turno)
 Tímea Babos (semifinali)
 Sandra Záhlavová (secondo turno)

  Karolína Plíšková (finale)
  Réka-Luca Jani (primo turno)
  Julia Glushko (quarti di finale)
  Kristýna Plíšková (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Slovak Open 2011